Chief Lake ist der Name folgender

Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Chief Lake (Kalifornien)
 Chief Lake (Manistee County, Michigan)
 Chief Lake (Marquette County, Michigan)
 Chief Lake (Minnesota)
 Chief Lake (Sawyer County, Wisconsin)

in Kanada:
Chief Lake (British Columbia)

CDP in den Vereinigten Staaten:
 Chief Lake (Wisconsin)